Asau – miejscowość na Samoa
 Asau – miejscowość w Tuvalu